Het seizoen 1998/1999 in de Superligaen was de negende editie van de strijd om de landstitel in de hoogste afdeling van het Deense profvoetbal. De competitie, om sponsorredenen de Faxe Kondi Ligaen geheten, begon op 26 juli 1998 en eindigde op 16 juni 1999. Onder leiding van de Zweedse trainer-coach Hans Backe behaalde Aalborg BK de tweede landstitel uit de clubgeschiedenis.

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Aantal goals per speelronde

Scheidsrechters

Toeschouwers

Aalborg BK

Bijgaand een overzicht van de spelers van Aalborg BK, die in het seizoen 1998/99 onder leiding van de Zweedse trainer-coach Hans Backe voor de tweede keer in de clubgeschiedenis kampioen van Denemarken werden.

Zie ook
Deens voetbalelftal in 1998
Deens voetbalelftal in 1999
Deense voetbalbeker 1998/99

Competitievoetbal 1998/99
1999